Der Begriff Markttest wird in den folgenden Bereichen verwendet:

 im Marketing, siehe Markttest (Marketing)
 im Controlling, siehe Markttest (Controlling)